Harmon Township peut désigner les townships suivants aux États-Unis :

 Harmon Township du comté de Washington en Arkansas.
 Harmon Township du comté de Lee en Illinois.

Voir aussi 
 

Homonymie de townships